

Patronyme

Personnes réelles 

 André Starck (1915-1979), ingénieur aéronautique français
 Matthias Starck, ornithologue (lauréat du Erwin-Stresemann-Preis en 1993)
 Philippe Starck (né en 1949), designer français, fils d'André Starck

Personnages de fiction 
 la famille Starck, célèbres naufragés ayant inspiré Disney pour le film Les Robinsons des mers du Sud puis pour la Swiss Family Treehouse 
 Sandra Starck, un des héros de la série télévisée allemande Duo de maîtres (titre original : Edel & Starck)
 Eddard Starck, seigneur et maître de Winterfell dans la série littéraire et télévisée de Le Trône de fer (Le Trône de Fer en version française)

Divers 

 Edel et Starck, titre belge ou suisse de la série télévisée allemande Duo de maîtres (titre original : Edel & Starck)

Voir aussi